

Населені пункти та їхні частини
 Лавкі — село в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Лавкі — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Лавкі — село в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Лавкі — село в гміні Вільчента Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лавкі — село в гміні Рин Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лавкі — село в гміні Тшемешно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Лавкі — частина міста Томашів в Томашівському повіті Люблінського воєводства
 Лавкі — частина міста Мисловиць у Сілезькому воєводстві
 Лавкі — частина села Закалінкі в гміні Константинув Більського повіту Люблінського воєводства
 Лавкі — частина села Клещув у гміні Клещув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Лавкі — частина села Краянка в гміні Частари Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Лавкі — частина села Сьвеселиці в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Лавкі — частина села Закшев-Кольонія в гміні Закшев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Лавкі — частина села Лісув у гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лавкі — осада в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лавкі — осада в гміні Рин Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки